Mistrzostwa Azji w Boksie 2019 – 30. edycja mistrzostwa Azji mężczyzn i siódma kobiet. Rozegranych zostało 20 konkurencji w dniach 19–26 kwietnia w stolicy Tajlandii, Bangkoku w Indoor Stadium Huamark. Były to pierwsze mistrzostwa kontynentu, gdzie wystąpili zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W zawodach wzięły udział zawodnicy urodzeni w latach 1979–2000. Na mistrzostwach wystąpiła rekordowa liczba zawodników (304) i reprezentujących państw (34).

Medaliści 
Źródło:

Klasyfikacja medalowa 
Źródło:

Przypisy 

Mistrzostwa Azji w boksie
2019 w boksie
Sport w Bangkoku
2019 w Tajlandii